Натуральне число 2073
 2073 рік до нашої ери
 2073 рік нашої ери